Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Barcelona Open Banc Sabadell 2018 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 500 qualifizierten sich sechs Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 24 Spieler an der Qualifikation teil, die am 21. und 22. April 2018 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 158 kB)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 140 kB)

ATP World Tour 2018
Tennisturnier in Barcelona